— японский аниме-сериал, выпущенный студией Nippon Animation. Создан по мотивам сборников Редьярда Киплинга — «Книга джунглей». Транслировался по телеканалу TV Tokyo с 9 октября 1989 года по 29 октября 1990 года. Всего выпущены 52 серии аниме. Сериал также транслировался на территории Франции, Испании, Италии, Германии, Польши, арабских стран, Филиппинах.

Сюжет 
Действие разворачивается вокруг мальчика по имени Маугли, который после смерти своих родителей был выращен волчьей стаей, также в роли воспитателей выступают пантера Багира и медведь Балу. Когда мальчик подрастает, он стремится узнать, кто он такой на самом деле и какую цель должен преследовать в своей жизни. Тем временем Маугли угрожает злой тигр-людоед по имени Шер-Хан.

Список персонажей

Главные персонажи 
Маугли
 Сэйю: Урара Такано
 Главный герой истории. Когда-то давно его родители, перебираясь через лес Сиони, упали с обрыва скалы и погибли, после того как пантера Багира непреднамеренно их напугала. Выживает лишь их новорожденный ребёнок, которого в стаю принимает волк по имени Александр. В начале истории Маугли 7 лет, к концу ему уже становится 10. Авантюрный, весёлый и общительный мальчик. Страдает кризисом личности, пытаясь выяснить, кто он на самом деле и где он должен жить. Везде носит с собой вырезанный им из дерева боевой бумеранг.
Багира
 Сэйю: Хироя Исимару
 Чёрный леопард (то есть пантера), воспитывал Маугли с самого детства и учил его Законам Джунглей. Является лучшим другом и наставником Маугли. Провёл часть своего детства в семье англичан-колонизаторов, откуда позже сбежал. В конце истории Багира решает покинуть джунгли и жить среди людей с Маугли.
Балу
 Сэйю: Бандзё Гинга
 Тёмно-синий медведь, друг Маугли и его незаменимый учитель. Несмотря на общую мягкость характера, он также храбрый и самоотверженный воин, сражающийся ради защиты Маугли.
Каа
 Сэйю: Китон Ямада
 Очень мудрый каменный питон и один из друзей Маугли. Он коричневый с золотыми пятнами. Он также служит учителем Маугли в нескольких случаях, рассказывает ему о животных, которые бегут от засухи, и показывает, как победить вторгшихся красных волков, заманив их в пчелиные скалы.
Александр
 Сэйю: Масару Икэда
 Супруг Лури, отец Акру и Суры, а также приёмный отец Маугли. Становится новым вожаком волчьей стаи после того, как свой пост оставляет престарелый Акела. Погибает во время лесного пожара от лап Шер-Хана, защищая свою стаю.
Лури
 Сэйю: Мари Ёко
 Супруга Александра, мать Акру и Суры, а также приёмная мать Маугли. Позже вдова. После смерти Александра становится фактическим вожаком стаи.
Акру и Сура
 Сэйю: Ёко Мацуока, Сигэру Накахара
 Сыновья Лури и Александра и приёмные братья Маугли. Были волчатами, когда Маугли приняли в стаю. Акру очень энергичен и склонен действовать, прежде чем думать, Сура — более сдержанный.
Акела
 Сэйю: Юдзуру Фудзимото
 Был вожаком стаи, когда Маугли приняли туда. Очень мудрый и решительный, из-за глубокой старости решает передать своё место вожака Александру, позже выступает советником для Лури. Ближе к концу истории Акела умирает от ран, нанесённых гиенами.
Вермиллион
 Лучший друг Александра. После отставки Акелы был кандидатом на место вожака, однако проиграл в драке с Александром, в ходе которой на его левом глазу остался шрам. Позже покидает лес и становится вожаком другой волчьей стаи в скалистой пустыне.
Бахус
 Толстый волк, который не может нормально охотиться. Он больше приспособлен нянчиться с волчатами. Появляется преимущественно в первой половине сериала и иногда используется для комического контраста. Когда стая обсуждает тему нового лидера, один из волков к большому разочарованию некоторых других волков говорит, что им должен стать Бахус, хотя после этого о нём больше не упоминается.
Фаргас
 Старый волк, которого Александр спас от стаи диких собак. При первых появлениях в сюжете крадёт еду из хранилища стаи из-за того, что ему якобы промыли мозги демоны; вскоре он отправляется в путешествие после очищения Багирой и с тех пор не возвращается.
Лала
 Дочь Вермиллиона и внучка Акелы. У нее оранжевый мех, хотя и немного светлее, чем у отца. В начале сериала она ведёт себя как сорванец и отказывается принять Маугли в качестве члена стаи. Взрослея, она привязывается к Маугли, даже влюбляясь в него (эпизод «Маугли влюбился»). Вскоре она переключается на Суру, когда он спасает ее от троицы крокодилов. К концу сериала они с Сурой являются родителями двух детенышей, один из которых получил имя Расти.
Сандер
 Молодой волк из стаи Вермиллиона. Он тёмно-синего цвета. Сандер ненавидит людей из-за убийства ими его сестры Дулии, и возмущается Маугли как человеком. В конце концов он примиряется с ним, и, хотя он уходит с Вермиллионом и его стаей, они с Маугли, похоже, остаются близкими товарищами. В стае Вермиллиона, по-видимому, исполняет роль бета-волка. Некоторые переводы изображают его как женщину.
Маки
 Волчица и подруга Акру. Появилась во второй половине сериала. Маки — отличная певица, и в какой-то момент она начала давать уроки пения Акру. В немецкой версии её сделали волком из-за того, что Акру в этой версии был волчицей, но оставили женственную внешность.
Кичи
 Рыжая панда, друг Маугли. Его родители убиты людьми. После того, как Маугли обвиняет Кичи в том, что он причиняет неприятности (что он непреднамеренно делает) и действует всем на нервы, ему труднее вписаться в новую толпу из-за того, что он уже посторонний, и решает встать не на ту ногу. Но его дружба с Маугли подвергается испытанию, когда им предлагают работать вместе. Позже в сериале он живет вместе с Маугли в своей хижине.
Рикки-Тикки-Тави
 Основан на персонаже из одноимённого рассказа «Книги джунглей», Рикки-Тикки является индийским мангустом и домашним животным Мишуа и ее семьи. Он защищает её и её семью так же, как и английскую семью в оригинальном рассказе, а также Маугли. Рикки-Тикки убивает домашнюю индийскую кобру Балдео после того, как она пытается напасть на Маугли посреди ночи, а затем предупреждает Маугли, что деревенские жители прячут Мишуа и ею семью.
Хатхи
 Большой индийский слон, который служит правителем всего леса Сиони. Обычно его сопровождают два сына. Впервые появился в сериале, провозгласив водяное перемирие на скале мира во время засухи и рассказав животным историю о том, как в джунгли пришёл страх. После этого появляется периодически, помогая прогнать Гризла, сровнять деревню с землёй, показывая Маугли танец слона, и в последний раз в финале сериала, когда животные прощаются с Маугли.
Чил
 Браминский коршун, который служил посланником и всевидящим оком стаи Акелы и Хатхи.
Боджи
 Дедушка Мишуа и отец Мари, которого Маугли встречает перед встречей с его внучкой, дочерью и зятем. Он встречает Маугли, наткнувшись на ловушку-яму, в которую Маугли упал. Сначала Маугли не уверен, может ли доверять ему, из-за плохой репутации людей в джунглях, но когда тот исцеляет его и даёт пищу, перестаёт относиться к нему напряжённо. Чрезвычайно добр. Шер-Хан порвал ему спину, когда Боджи защищал от него Маугли и Мишуа, но в конечном итоге старик выздоровел.
Мари
 Мать Мишуа, дочь Боджи и муж Нила. Когда семья впервые встречается с Маугли, Мари принимает его за своего сына по имени Нату, но, несмотря на то, что это не он, она всё равно относится к нему как к родному, и он мгновенно к ней привязывается. Она настолько полюбила Маугли, что отчаянно желает, чтобы он не дрался с Шер-Ханом.
Нил
 Отец Мишуа, муж Мари и зять Боджи. Как и другие члены семьи, сразу полюбил Маугли. Когда семья удерживается в плену, Маугли спасает их и помогает им бежать, с помощью своих друзей-животных проводя их в другой город и разрушая деревню. Позже, в середине их похода, Нил поддаётся пневмонии.
Мишуа
 Девочка, полюбившаяся Маугли в конце сериала. Её дед первоначально нашёл Маугли, когда тот ещё был членом волчьей стаи, сказав, что мальчик напомнил ему о своем внуке. Хотя после их первой встречи Маугли предпочитает остаться в джунглях, позже он видит Боджи вместе с Мишуа. В конце сериала её семья приютила Маугли.

Злодеи 
Шер-Хан
 Сэйю: Сигэдзо Сасаока
 Бенгальский тигр и главный злодей сериала. Жестокий и хитрый, мятежный и зловещий. Часто нарушает устои обитателей леса Сиони. Он также не боится большинства вещей, за исключением огня, огнестрельного оружия и Хатхи. Его ненависть к людям — часть истории, которая восходит к встрече его первого предка с одним из них. В 34 серии Маугли оставил на его морде незаживающий шрам. В финальном противостоянии Маугли побеждает и убивает Шер-Хана, вонзив нож прямо в сердце тигра.
Табаки
 Помощник Шер-Хана. В отличие от других версий «Книги джунглей», он — полосатая гиена (но его всё ещё называют шакалом, как в оригинальной истории). Он также известен своей ленью, жадностью, коварством, тупостью, подлостью и разговорчивостью. В одном из противостояний Маугли и Шер-Хана их с ещё одной гиеной затаптывают буйволы. Неизвестно, умерли ли они от побоев или просто упали в обморок, а затем скрылись с места происшествия.

Примечания

Ссылки 
 Аниме на официальном сайте 
 

Nippon Animation
Мультфильмы о Маугли